Georg Wittig, Chimiste allemand, prix Nobel de chimie pour la découverte de la réaction qui lui doit son nom ;
 Joseph Wittig (1879-1949), théologien et écrivain allemand ;
 Karl Wittig, coureur cycliste allemand ;
 Monique Wittig, romancière, théoricienne féministe française ;
 Gille Wittig, militante féministe française, sœur de la précédente ;
Susan Wittig Albert, romancière américaine ;
 Reinhold Wittig, géologue, astronome et auteur de jeux de société.

Géographie 
 La Wittig est une rivière de Silésie.

Voir aussi 
 Réaction de Wittig